Лас Јагвас има више значења:

 Лас Јагвас (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Јагвас (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику